“Your Body Is a Wonderland” é o segundo single de John Mayer do seu primeiro álbum, Room for Squares. Seu sucesso comercial foi maior do que o single anterior, "No Such Thing". O trecho "I'm never speaking up again" cantado no fundo, também faz parte do refrão da canção "My Stupid Mouth", que antecede a música no álbum "Room For Squares".

Vídeo 
O vídeo é estrelado pela atriz Holly Lynch.

Faixas 
Todas as músicas foram escritas por John Mayer, exceto onde indicada o contrário.

Recepção 
A Billboard disse que a canção mostra um Mayer "suave, com estilo de cantar casual e com instrumentação de bar". Em 2003, "Your Body Is A Wonderland" ganhou o Grammy de Melhor Performance Vocal Pop Masculina. A canção também foi classificada em #28 na lista "50 piores canções de sempre" da revista Blender.

Desemepnho nas Paradas Musicais 

Singles de 2002
Canções gravadas por John Mayer
Canções de 2002
Canções de amor
Canções em inglês
Canções compostas por John Mayer
Grammy Award para Melhor Atuação Vocal Pop Masculina